Heyuannia — род динозавров из семейства овирапторид (Oviraptoridae), живших во времена верхнемеловой эпохи (маастрихтский век) на территории современного Китая. Является первым представителем семейства, найденным в Китае; большинство других овирапторид найдены в соседней Монголии.

Единственный типовой вид Heyuannia huangi назван и описан Люй Цзюньчанем в 2002 году. Родовое наименование дано в честь к города Хэюань, а видовое — в честь Хуан Дуна, директора Хэюаньского музея. Голотип HYMV1-1 был обнаружен в провинции Гуандун, рядом с Хуанша в слоях формации Dalangshan. Он состоит из частичного скелета, включающего череп. Ещё шесть скелетов рассматриваются в качестве паратипов. Было найдено множество других окаменелостей, один из которых предположительно сохранил репродуктивные органы. Там же были обнаружены тысячи яиц, некоторые из которых принадлежат тераподам и, вероятно, были отложены Heyuannia.

Heyuannia является представителем овирапторид средних размеров. Грегори С. Пол в 2010 году оценил длину динозавра в 1,5 метра, а массу в 20 кг. Беззубый череп Heyuannia относительно короток, с заострённой мордой. Передние конечности и пальцы на них очень короткие, первый палец редуцирован.

Род был отнесён к семейству овирапторид в 2002 году Люй Цзюньчанем. Точное размещение в пределах этой группы является неопределённым. Более поздние анализы дали результаты, согласно которым род можно отнести и к семейству овирапторид, и к подсемейству Ingeniinae. По словам Люй, морфология плечевого пояса Heyuannia свидетельствует о том, что овирапторозавры были вторично нелетающими птицами.

Примечания 

Овирапториды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2003 году